

Astronomia 
 13178 Catalan – asteroide della fascia principale
 Catalán – cratere lunare

Persone 
 Arnaut Catalan – trovatore francese
 Eugène Charles Catalan – matematico belga
 Juan Francisco Marco y Catalán – cardinale spagnolo
 Miguel Ángel Catalán – spettroscopista spagnolo

Altro 
 Catalan TV – emittente sarda
 Battaglia del Catalán – scontro armato

Pagine correlate 
 Catalana
 Catalani (disambigua)
 Catalano